Попов Сергей Николаевич:
 Попов, Сергей Николаевич (1975—2002) — майор Федеральной пограничной службы РФ.
 Попов, Сергей Николаевич (1929—2018) — советский легкоатлет-барьерист.